Catalanisch bezeichnet
 Katalanisch, Sprache in Katalonien
 Catalanischer Körper, bestimmte dreidimensionale geometrische Formen

Siehe auch:
 Katalanisch (Begriffsklärung)